Cette page contient les pages d'homonymie de Aich et Aïch.

 Aich, commune autrichienne du district de Liezen, en Styrie ;
 Aich, plusieurs lieux-dits allemands et autrichiens, voir la liste  ;
 Aich an der Mosel, nom allemand de la commune française d'Ay-sur-Moselle ;
 Aich, nom allemand de la localité tchèque Doubí relevant de la commune de Carlsbad, en Bohême.

Aïch peut désigner :
 aïch, un plat traditionnel du Maghreb.

Voir aussi